Schetky ist der Familienname folgender Personen:

 George Schetky (1776–1831), schottisch-amerikanischer Komponist, Cellist und Musikverleger
 Johann Georg Christoph Schetky (1737–1824), deutsch-schottischer Violoncellist und Komponist